
Отгонное животноводство, отгонно-пастбищноe животноводствo — форма организации животноводствa, при которой скот в течение всего года (или большей его части) содержат на естественных пастбищах, как правило, отдаленных от населенных пунктов. При этом в разные сезоны года используются разные виды пастбищ. В горных районах скот обычно перегоняется на высокогорные пастбища летом, в долины и степи, или на стойловое содержание зимой; в тропическом климате сезонность перегона между пастбищными районами обусловлена чередования влажного и засушливого сезонов. К такому способу содержания наиболее приспособлены овцы и лошади, а также верблюды и яки. Практикуется и отгонное животноводство крупного рогатого скота. Система отгонного животноводства отличается от полуоседлого (полукочевого) тем, что перегон между пастбищами является цикличным.

Отгонное животноводство распространено во многих странах мира: в Австралии, Новой Зеландии, Аргентине, Бразилии, на Кавказе, в Центральной Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке, в Монголии и др. В Европе отгонное животноводство было широко распространено в доримский период, однако с тех пор постепенно утратило значение.

Быт многих народов, традиционно относимых к кочевым, например алтайских древних тюрок, на самом деле может быть охарактеризован именно как отгонное животноводство, поскольку их перекочёвки носили сезонный характер и производились в пределах чётко очерченной территории, принадлежащей роду; часто у них имелись постоянные строения, служившие для заготовки сена на зиму для скота и жилья нетрудоспособных пожилых членов группы, и даже примитивное земледелие, в то время как молодёжь на лето откочёвывала вместе со скотом в предгорья (джейляу).

См. также 
 Яйлаг

Примечания

Литература

Ссылки 

 U.S. Department of Agriculture Discussion on Asia
 U.S. Department of Agriculture Discussion on Africa
 
 
 Pastoralism
 
 Swiss land registry of alpine pastures (German)
 La transhumancia in Madrid Spain
 

Животноводство